Белянкин — русская фамилия; имеет женскую форму Белянкина.
Известные носители:
 Белянкин, Геннадий Иванович (1927—2011) — советский и российский архитектор.
 Белянкин, Дмитрий Степанович (1876—1953) — русский советский геолог.
 Белянкин, Евгений Осипович (1924—2006) — российский писатель, член Союза писателей СССР.
 Белянкин, Лука Евдокимович (1812—1874) — беллетрист-самоучка.
 Белянкин, Фёдор Павлович (1892—1972) — советский учёный в области прочности материалов и инженерных конструкций.

См. также 
 Белянкинит — редкий минерал, водный титанониобат кальция и циркония островного строения.
 Белянкино